Lapjesmarkt (Bolsward)
Lapjesmarkt (Utrecht)
Lapjesmarkt (Venlo)
Lapjes- en stoffenmarkt (Alkmaar)